Сулкови́це () — наименования населённых пунктов в Польше.

Населённые пункты 
 Сулковице — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Мысленицкий повят.
 Сулковице — село в Краковском повяте Малопольского воеводства.

Административная единица 
 Сулковице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Мысленицкий повят, Малопольское воеводство.